Трка на 20 километара појединачно за мушкарце је била једна од две биатлонск2 дисциплине на Зимским олимпијским игарама 1964. у Греноблу Француска.

Титулу олимпијског победника освојену на Зимслим олимпијским играма 1964. у  Инзбруку није бранио Владимир Меланин из СССР.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у мушкој конкуренцији одвија на кружној стази од 20 километара. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичари започињу трку са 30 секунди размака.

Земље учеснице 
У овој дисциплини учествовало је 60 биатлонца из 16. земаља.

  (4)
    Западна Немачка (4)
   Источна Немачка (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (2)
  (4)

Разултати

Биланс медаља 1960—1968. мушкарци појединачно 
У табели су приказани освајачи медаља по земљама у дисциплини појединачно за мушкарце после 3 такмичења на олимпијским играма од првих 1960 до последљих 1968.

 Појединачни биланс медаља после 3 такмичења 
У овој табели приказани су сви биатлонци који су у дисциплини појединачно освојили више од 1 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту sports-reference.com

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1968.